Drużba (ukr. Дружба) – miasto na Ukrainie w obwodzie sumskim. Ośrodek przemysłu spożywczego.

Węzeł kolejowy.

Historia 
Status miasta posiada od 1962 roku.

W 1989 liczyła 7 459 mieszkańców.

W 2013 liczyła 5 031 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Miasta w obwodzie sumskim
Rejon jampilski (obwód sumski)